Премия «Спутник» за лучший анимационный фильм (), присуждаемая Международной пресс-академией, вручается ежегодно с 1996 года. Данную премию вручают не только анимационным фильмам, но и кинофильмам, в которых есть существенные элементы анимации и компьютерной графики

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся названия победителей и номинантов на премию «Спутник» за лучший анимационный фильм.

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

См. также 
 Премия «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм
 Премия «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

м
Премии за лучший анимационный полнометражный фильм
Анимационные премии